Edward Cooper ist der Name folgender Personen:

* Edward Cooper (Politiker, 1824) (1824–1905), US-amerikanischer Politiker (New York)
 Edward Cooper (Politiker, 1873) (1873–1928), US-amerikanischer Politiker (West Virginia)
 Edward Joshua Cooper (1798–1863), irischer Astronom
 Edward William Cooper (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler, siehe Ed Cooper